Khashupse (Russisch: Хашупсе) is een dorp in het district Gagra in Abchazië en in het land Georgië. De burgemeester van het dorp is Armen Bangoyan en de plaatsvervangende burgemeester is Silvard Karakedyan.

Plaats in Abchazië